Der Begriff Bielstein bezeichnet

Ortschaften:
  Bielstein (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Berge, Erhebungen, Felsen:
 Bielstein (Hainfeld) (), im Harz, bei Stolberg-Hainfeld, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Bielstein (Blankenburg) (ca. ), im Harz, bei Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bielstein (Kaufunger Wald) (), im Kaufunger Wald, bei Helsa, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Bielstein (Teutoburger Wald) (), im Teutoburger Wald, bei Hiddesen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bielstein (Deister) (), im Deister, bei Springe, Region Hannover, Niedersachsen
 Bielstein (Reinhausen), in Reinhausen, Landkreis Göttingen, Südniedersachsen
 Bielstein (Nörtener Wald) (ca. ), am Hopfenberg, im Nörtener Wald, bei Eddigehausen, Landkreis Göttingen, Südniedersachsen
 Bielstein (Rübeland) (ca. ), im Harz, südlich von Rübeland, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bielstein (Wernigerode) (ca. ), im Harz, bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bielstein (Westliches Eggevorland) (ca. ), bei Veldrom im Teutoburger Wald
 Bielstein (Tambach) eine Konglomerat-Wand an der Apfelstädt südlich von Tambach-Dietharz im Thüringer Wald

Sonstiges (als Namensbestandteil):
 Großer Ronneberg–Bielstein, Naturschutzgebiet im Harz bei Stolberg-Hainfeld im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Kleinbahn Bielstein–Waldbröl, ehemalige Eisenbahnstrecke im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bielsteinhöhlengebiet bei Rübeland
 Bielsteinklippe (Blankenburg)
 Bielsteinklippe (Wernigerode)
 Bielsteintunnel
 Bielsteinschlucht und Bielsteinhöhle
 Bielstein Sender

Siehe auch: 
 Bilstein
 Bielenstein